Manteo puede referirse a las siguientes vestimentas:
Manteo (indumentaria), dos tipos de prendas utilizadas históricamente en España;
Manteo de debajo, prenda de vestir femenina usada desde la segunda mitad del siglo XVI;
Manteo clerical, distintos tipos de capa usados por los eclesiásticos católicos.
Además, también puede referirse a:
Manteo de Judas, celebración propia de algunas localidades de Castilla-La Mancha y de otros municipios de España;
Manteo (celebración), el acto de lanzar varias personas a otra por los aires repetidamente;
el titiritero italiano Agrippino Manteo (1884-1947);
Manteo (Carolina del Norte), pueblo de los Estados Unidos.